Grün (německy zelený) může být:

 příjmení

 Anastasius Grün (1806–1876), rakouský básník a překladatel
 Anselm Grün (* 1945), německý katolický kněz, benediktinský mnich, filosof a teolog
 Johann Nepomuk Grün (1751–1816), katolický duchovní, opat Strahovského kláštera a děkan Teologické fakulty Karlovy univerzity
 Marcel Grün (1946–2020), český astronom a spisovatel v oblasti astronomie a kosmonautiky
 Max Grün (* 1987), německý fotbalový brankář
 Max von der Grün (1926–2005), německý spisovatel

 jiné významy

 Grün (planetka), planetka hlavního pásu
 Fall Grün, německý plán vojenského úderu proti Československu
 německý název vesnice Doubrava u Aše, části města Aš v okrese Cheb
 německý název vesnice Zelená, části obce Málkov v okrese Chomutov
 německý název vesnice Zelená Lhota, části města Nýrsko v okrese Klatovy
 německý název vesnice Novina, části města Sokolov v okrese Sokolov
 německý název vesnice Louka, části obce Nová Ves v okrese Sokolov

Související články 
 Grühn
 Gruehn
 Grünn
 Krün
 Groen

Německá příjmení
Židovská příjmení